Gumball – gruppo musicale statunitense
 Gumball – videogioco del 1983
 Gumball 3000 – manifestazione motoristica
 Lo straordinario mondo di Gumball – serie animata statunitense e britannica
 Gumball Watterson – personaggio della serie animata Lo straordinario mondo di Gumball